Miejscowości w USA:
 Forest River – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
Gminy w USA:
 Forest River (ang. Forest River Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh